

Чумойка — річка в Удмуртії, ліва притока Вали
 Чумойка — річка в Удмуртії, ліва притока Іти

Див. також 
 Верхній Чумой
 Чумой
 Чумойтло